Der Ausdruck Werfer ist im Deutschen gebräuchlich für

 Werfer (Pitcher) beim Baseball und Softball
 Bowler (Cricket) im Cricket 

 Als Kurzform für verschiedene Waffensysteme:
 Granatwerfer
 Minenwerfer
 Nebelwerfer
 Raketenwerfer
 Mörser (Geschütz)

Werfer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Werfer (1815–1885), katholischer Pfarrer und Schriftsteller
 Franz Joseph Werfer (1778–1823), Arzt und Verfasser der medizinischen Topographie der Reichsstadt Gmünd